Alta kan syfta på:

Alta California – den spanska koloni som blev den nuvarande delstaten Kalifornien
Alta (biltillverkare) – brittisk biltillverkare.
Hällristningarna i Alta – hällristningsområde i Alta Norge

Geografi

Norge 

 Altaälven, Troms og Finnmark fylke, 
 Alta kommun, kommun, Troms og Finnmark fylke, 
 Alta, kommunhuvudort, Troms og Finnmark fylke, 
 Lille Altafjorden, fjord, Troms og Finnmark fylke, Kvænangen,

USA 

 Alta, Iowa, Buena Vista County, 
 Alta, Kalifornien, Placer County, 
 Alta, Utah, Salt Lake County, 
 Alta, Wyoming, Teton County,